Nemcovce kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Nemcovce (okres Bardejov)
 Nemcovce (okres Prešov)